Pablo Ruiz – argentyński narciarz aktywny w latach 80. XX wieku
 Pablo Ruiz, wł. Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz (ur. 1975) – argentyński piosenkarz
 Pablo Ruiz – album muzyczny Pabla Ruiza z 1987
 Pablo Ruiz Barrero (ur. 1981) – hiszpański piłkarz
 Pablo Martín Ruiz (ur. 1987) – argentyński piłkarz
 Pablo Enrique Ruiz (ur. 1998) – argentyński piłkarz

Zobacz też 
 Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) – hiszpański malarz